Léna ou Lena (sans accent) peut faire référence à :

Prénom

Patronyme 
 Léna, un des pseudonymes de Mathias Delplanque, musicien.
Léna est un patronyme :
 Marguerite Léna (née en 1939), philosophe française ;
 Pierre Léna, astrophysicien français.

Toponymes

Léna, un département et une commune rurale de la province du Houet, dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso ;
 Léna, le village chef-lieu de ce département.

Lena, une commune de la Principauté des Asturies, en Espagne.

Lena, une localité du comté de Stephenson dans l'Illinois aux États-Unis.

Lena, une localité du comté d'Oppland en Norvège.

Hydronyme 
 Léna, un fleuve de Sibérie en Russie.

Divers 
 Léna, un roman de Virginie Deloffre, prix des libraires 2012.
 Léna, une B.D. de Pierre Christin et André Juillard.
 (789) Lena, un astéroïde.
 Lena, une chanson du groupe de new-wave belge Twee Belgen (2 Belgen), sortie en 1982.
 Lena ou Lenna, une image standard de test utilisée en traitement de l'image.
 Lena, un film de Gonzalo Tapia sorti en  2001.
 Lena, un film de Christophe Van Rompaey sorti en 2011.
 Leading European Newspaper Alliance.
 Léna, une chanson de Boby Lapointe
 Lena (1991 - ), une chanteuse allemande.
 Lena est un personnage de fiction de la série La Bande à Picsou de 2017.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Homonymie de titre